En France, plusieurs départements possèdent une route départementale 6, ou RD 6. Parmi celles-ci :
 dans le département de l'Allier, elle relie Bayet à Bellerive-sur-Allier ;
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Pierrevert à Riez ;
 dans le département des Bouches-du-Rhône, elle relie Les Pennes-Mirabeau à Pourrières (Intersection avec la D7N) ;
 dans le département des Côtes-d’Armor, elle relie Trébeurden à Saint-Brieuc et Moncontour à Illifaut ;
 dans le département du Gard, elle relie Alès à Bagnols-sur-Cèze.
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Vic-en-Bigorre à Trie-sur-Baïse.
 dans le département des Vosges, elle relie Hennecourt à Essey-la-Côte.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier de l'Allier
 Réseau routier des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier des Bouches-du-Rhône
 Réseau routier des Côtes-d'Armor
 Réseau routier du Gard

006